El nombre de iglesia de San Félix puede aludir a alguno de los siguientes templos cristianos:

 Iglesia de San Félix, en la localidad ilerdense de Barruera.
 Iglesia de San Félix, en la localidad asturiana de El Pino.
 Iglesia de San Félix, en la ciudad de Gerona.